Funiculì, funiculà  es una célebre melodía napolitana compuesta en 1880 por Luigi Denza con letra del periodista Giuseppe "Peppino" Turco. Conmemora la apertura del primer funicular del Monte Vesubio y se cantó por primera vez en el Quisisana Hotel de Castellammare di Stabia. Tuvo gran éxito, de esa manera Turco y Denza la presentaron en el Festival de Piedigrotta en ese mismo año. Edward Oxenford, un cantautor inglés y traductor de libretos, publicó una versión que se popularizó en países de habla inglesa.

Plagio involuntario 
Seis años más tarde de la composición de Funiculì, funiculà, el compositor alemán Richard Strauss oyó la canción, durante una gira por Italia. Pensó que se trataba de un tema folclórico y lo incorporó a su "fantasía sinfónica" Aus Italien, el primero de sus poemas sinfónicos. Denza presentó una demanda contra él, ganó el pleito y, a partir de entonces, cobró un canon cada vez que el Aus Italien se ejecutaba en público.

Letra

Referencias

Canciones napolitanas
Vesubio
Canciones virales
Canciones de 1880